Eine Akademie für Darstellende Kunst gibt es in:
 Ludwigsburg: Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg
 Montabaur: Akademie für Darstellende Kunst (Rheinland-Pfalz)
 Ulm: Akademie für darstellende Kunst, siehe Adk-ulm